Choteč est un toponymes qui peut désigner :

Choteč, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Choteč, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ; 
 Choteč, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale

Homonymie de localités en  Tchéquie